Christian Dietrich Grabbe (1801-1836), écrivain et auteur dramatique allemand ;
 Johann Grabbe (1585-1655), compositeur allemand ;
 Mikhaïl Grabbe (1868-1942), général russe ;
 Nikolaï Grabbe (1920-1990), acteur soviétique.